Ladstätter ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Ladstätter (* 1957), österreichischer klassischer Archäologe
 Ida Ladstätter (* 1965), österreichische Skirennläuferin
 Konrad Kurt Ladstätter (* 1968), italienischer Skirennläufer
 Sabine Ladstätter (* 1968), österreichische Klassische und Prähistorische Archäologin 

Siehe auch:
 P. Ladstätter & Söhne, Tiroler Stroh- und Filzhut-Fabrikant und k.u.k. Hoflieferant